Попов До може да се односи на:

 Попов До (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Попов До (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора

Види још 
 Поп
 До
 Дол (вишезначна одредница)